Леневё () — французская фамилия.

 Леневё, Жюль Эжен (; 1819—1898) — французский художник.
 Леневё, Шарль Фердинан (; 1840—1910) — французский композитор.